Бле може да се односи на:

 Бле (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Бле (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Бле (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер
 Бле ле Мен, насељено место у Француској, у департману Тарн